Moșneagu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Marian Moșneagu (n. 1961), istoric român.
 Oana Moșneagu (n. 1990), actriță română.

Vezi și
 Moșneaga